Methanosalsum — род архей из семейства Methanosarcinaceae.

Классификация 
На июнь 2017 года в род включают 2 вида:

Примечания 

Methanosarcinaceae
Роды архей